Speed of Light (álbum), de Corbin Bleu
 "Speed of Light" (canção de Iron Maiden)
 "Speed of Light" (canção de Joe Satriani)

Desambiguações de música